Alexander Rodionow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Diomidowitsch Rodionow, russischer Segler
 Alexander Ignatjewitsch Tarassow-Rodionow (1885–1938), russisch-sowjetischer Schriftsteller
 Alexander Michailowitsch Rodionow (* 1990), russischer Eishockeyspieler 
 Alexander Rostislawowitsch Rodionow (1849–1910), russischer Vizeadmiral